

Banu Qasi d'Espagne
 Musa ibn Musa ou Musa II le Grand, mort en 862

Empereur du Mali
 Moussa II (règne 1374-1387)